Chalam bezeichnet:

 Chalam (Mitontic), Ort in Chiapas, Mexiko
 Chalam (Tenejapa), Ort in Chiapas, Mexiko
 Chalam (Schauspieler) (1929–1989), indischer Schauspieler
 Gudipati Venkatachalam (bekannt als Chalam, 1894–1979), indischer Schriftsteller